«Под солнцем Тосканы»:
«Под солнцем Тосканы» - книга Фрэнсис Мэйес и её экранизация
«Под солнцем Тосканы»